

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Bałowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Bałowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity